Бланка Марипоса има више значења:

 Бланка Марипоса (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Бланка Марипоса (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику